Lucio Cornelio Maluginense Uritino – console romano
 Marco Cornelio Maluginense – decemviro nel 450 a.C.
 Marco Cornelio Maluginense – console romano nel 436 a.C.
 Marco Cornelio Maluginense – tribuno consolare nel 369 a.C.
 Servio Cornelio Maluginense – politico e militare romano
 Servio Cornelio Maluginense – politico e militare romano, tribuno consolare nel 386 a.C.
 Publio Cornelio Maluginense –  politico e militare romano del V secolo a.C., tribuno consolare nel 404 a.C.
 Publio Cornelio Maluginense – politico e militare romano, tribuno consolare nel 397 a.C. e nel 390 a.C.
 Publio Cornelio Maluginense Cosso – politico e militare romano